

Architettura
 Villa de Vecchi – villa storica di Bindo, frazione di Cortenova, in Lombardia
 Villa Quaranta De Vecchi – villa storica di Ospedaletto di Pescantina, in Veneto
 Villino Serati De Vecchi – villa storica di Corbetta, Città metropolitana di Milano, in Lombardia

Persone
 Arturo De Vecchi – schermidore italiano
 Bernardino de Vecchi – cardinale italiano
 Carlo De Vecchi – calciatore italiano
 Cesare Maria De Vecchi – militare e politico italiano
 Ezio de Vecchi – politico e militare italiano
 Felice De Vecchi – pittore, viaggiatore e patriota italiano
 Gabriele De Vecchi o Devecchi – designer, architetto e orafo italiano
 Giacinto De Vecchi Pieralice – storico, archeologo e scrittore italiano
 Giovanni De Vecchi – pittore italiano
 Manuel De Vecchi o de Vecchi – ciclista di BMX italiano
 Muzio de' Vecchi – vescovo cattolico italiano
 Renzo De Vecchi – calciatore e allenatore di calcio italiano
 Roberto De Vecchi – politico italiano
 Walter De Vecchi – calciatore e allenatore di calcio italiano

Altro
 De Vecchi, Strada & C. – casa automobilistica italiana attiva dal 1905 al 1917.
 De Vecchi Editore – casa editrice italiana

Pagine correlate 
Vecchi